Дом А. Б. Смирнова — памятник архитектуры в историческом районе Нижний посад Нижнего Новгорода. Построен в 1823 году по проекту академика архитектору И. Е. Ефимова в стиле русского классицизма.

Одно из старейших каменных зданий Нижнего Новгорода и важный памятник эпохи русского классицизма.

История 
Для Нижнего Новгорода в начале 1820-х годов архитектор И. Е. Ефимов разработал несколько типов жилых строений, в том числе двухэтажный с мезонинами и арочными проездами по центру в служебные дворы для застройки единым фасадом целых улиц. При этом второй этаж с мезонином охватывали ионические пилястры.

По такому проекту был выстроен дом купца Алексея Борисовича Смирнова. Проект И. Е. Ефимова утвердили 2 февраля 1823 года. Фасад был разбит горизонтальными полосками руста. Шесть ионических пилястр охватывали центральную часть постройки и пятиоконный мезонин. Угловые части были покрыты рустом.

В настоящее время архитектура здания искажена надстройкой мансардного этажа в левой части дома.

Примечания

Литература 
  (в пер.)

Архитектурные памятники Нижнего Новгорода
Здания и сооружения Нижнего Новгорода в стиле русского классицизма